

Chimica 
 R65 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R65 – strada regionale Ermelo – Swaziland (Sudafrica)